Ilmoniemi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1954), professeur en génie physique finlandais
 (1893-1934), gymnaste olympique finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois